Poia – fiume della provincia di Brescia
Poia (Comano Terme) – frazione di Comano Terme in Trentino
Poia (Ponte di Legno) – località di Ponte di Legno in Trentino